Gallus gallus domesticus - espécie de aves chamada popularmente de galo (machos) e galinha (fêmeas), cujos filhotes por sua vez são chamados "pintinhos"

Pessoas
Pintinho (futebolista)
Carlos Alberto Pintinho

Veja também
Pinto

Desambiguação